Бонкур може да се односи на:

 Бонкур (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Бонкур (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бонкур (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Бонкур (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Бонкур (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Бонкур ле Боа, насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Бонкур сир Мез, насељено место у Француској, у департману Меза